Gods & Monsters – album grupy Juno Reactor
 Gods and Monsters – album grupy I Am Kloot
 Bogowie i potwory (oryg. Gods and Monsters) – amerykańsko-brytyjski film biograficzny